Holstein steht für:

 Holstein, Region im südlichen Schleswig-Holstein (Grafschaft bis 1474)
 Herzogtum Holstein, historisches Territorium
 Holstein (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Holstein (norddeutsch-dänisches Adelsgeschlecht)
 Staël von Holstein, deutschbaltisches Adelsgeschlecht
 Holštejn (Adelsgeschlecht), mährisches Adelsgeschlecht
 Holstein (Schiff, 1911), deutsches Frachtschiff
 (6402) Holstein, Asteroid des Hauptgürtels
 Schnitzel Holstein, deutsches Fleischgericht
 Holstein Kiel, Fußball und Sportverein aus Kiel
 Holstein-Rind, eine Rinderrasse
 Holstein-Warmzeit, vorletzte große Warmzeit (Interglazial), Mittelpleistozän
 Holsteen-Klasse, Klasse von drei dänischen Linienschiffen

Orte:
 Holstein, Dorf im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Kamieńczyk (Miłomłyn) in der Gmina Miłomłyn, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Groß Holstein, Ort im Stadtkreis Königsberg, Ostpreußen, ab 1946: Pregolski, Stadtbezirk im Zentralrajon der Stadt Kaliningrad, Oblast Kaliningrad, Russland 
 Holstein (bis 1941): Werchnjaja Kulaninka, Dorf in der Oblast Wolgograd, Russland
 Holštejn, Gemeinde im Okres Blansko, Tschechien
 Holstein (Iowa), Stadt im Ida County, USA
 Holstein (Nebraska), Dorf im Adams County, USA

Bauwerke:
 Burg Holštejn, Ruine bei Holštejn
 Schloss Groß Holstein, Barockschloss bei Kaliningrad
 Kolonie Holstein, Zechenkolonie in Dortmund
 Zeche Holstein, Bergwerk in  Dortmund

Firmen:
 Arnold Holstein (Anlagenbauer), deutscher Hersteller von Brennerei- und Destillationsanlagen

Siehe auch:
 Holstein-Herring-Methode
 Holstein-Primakoff-Boson
 Hollstein
 Holnstein
 Holsteyn